Starzacher ist der Familienname folgender Personen:

 Elli Zenker-Starzacher, österreichische Volkskundlerin und Autorin